Pescador se poate referi la:

Pescador, o navă specială pentru pescuitul în largul mării;
Pescador, un oraș în Minas Gerais, Brazilia.